Ultimate Fighting Championship Part II (позже переименованный в UFC 2: No Way Out ) — соревнование по смешанным единоборствам, проведенное Ultimate Fighting Championship 11 марта 1994 года в Мамонтовых Садах в Денвере, штат Колорадо. Мероприятие транслировалось в прямом эфире на платных каналах в США, и позже было выпущено на домашнем видео.

История турнира 
UFC 2 представлял собой первый и единственный в истории UFC формат турнира с участием шестнадцати человек, победитель которого получал 60 000 долларов. Первые семь боев не транслировались в прямом эфире, а были выпущены в версии для домашнего видео. В турнире не было весовых категорий и ограничений по весу. Матчи не имели ограничения по времени или раундам, поэтому судьи не использовались. Участники могли выиграть матч только сабмишеном, выбросом полотенца из угла соперника или нокаутом.

UFC 2' ознаменовался дебютом рефери Джона Маккарти, возможно, самого известного рефери в ММА. Поскольку это был единственный турнир с участием 16 человек в истории UFC, Ройс Грейси — единственный человек, который когда-либо сражался и выиграл четыре боя за одну ночь в истории UFC.

Каскадер и один из создателей UFC Бен Перри впервые присоединился к команде в UFC 2. В тот вечер его цитировали, когда он представил Скотта Морриса на ринге, сказав: «Мы мало что знаем о Скотте Моррисе, потому что он ниндзя». Это событие собрало 300 000 платных трансляций.

Результаты

Сетка боёв

Интересные факты 
Это был единственный турнир с участием 16 бойцов в истории UFC.
Ройс Грейси — единственный боец ​​в истории UFC, победивший 4 соперников за одну ночь

См. также 
 Список турниров UFC

Примечания

Ссылки 
 

Номерные турниры UFC